Евгений Пестов:
 Пестов, Евгений Владимирович (1925—1987) — советский футболист и тренер.
 Пестов, Евгений Николаевич (род. 1951) — российский архитектор, член-корреспондент РААСН, лауреат двух Государственных премий России.